Чемпіонат Мальти з футболу 2012—2013 — 98-й сезон чемпіонату Мальти з футболу. Титул вчетверте здобула Біркіркара.

Регулярний сезон

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. З клубу Флоріана було знято 2 очки.
2. З клубу Хамрун Спартанс було знято 1 очко.

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Втішний раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Золотий матч

Бомбардири

Посилання 
 Прем'єр-ліга Мальти на сайті soccerway

2012—2013
Мальта
Мальта